Bordzjomi (gemeente), een gemeente in de regio Samtsche-Dzjavacheti in Georgië
 Bordzjomi (stad), een stad in en het administratieve centrum van deze gemeente 
 Bordzjomi (water), een Georgisch bronwater afkomstig uit de stad Bordzjomi.